Выпуклость:
 Выпуклое множество
 Выпуклая функция
 Выпуклость денежного потока